Nas může být:

 Nas – americký rapper
 Nas – Nová agrárna strana, bývalá strana na Slovensku
 NAS – Network Attached Storage, česky: „datové úložiště na síti“
 NAS Oceana – námořní letecká stanice Oceana

podobné:

 NASA – Národní úřad pro letectví a vesmír
 Nasu – rozcestník
 NSA – rozcestník